Vladimir Andreev (1878-?), schermidore russo
 Vladimir Georgievič Andreev (n. 1945), cestista sovietico
 Vladimir Mihajlovič Andreev (n. 1958), sciatore sovietico
 Vladimir Vasil'evič Andreev (n. 1966), atleta russo